Парламентские выборы в Великобритании 2010 года состоялись 6 мая. По мажоритарной избирательной системе на выборах было избрано 649 депутатов из 650; в округе Терск и Малтон выборы прошли 27 мая из-за смерти одного из кандидатов. 306 депутатских мандатов получила Консервативная партия, 258 — Лейбористская партия, 57 — Либеральные демократы. 28 мест получили остальные партии. По итогам выборов ни одна из партий не обладает большинством в Палате общин и не имеет возможности сформировать однопартийное правительство, что требует от ведущих политических сил проведения сложных переговоров с целью создания коалиции. Зелёная партия Англии и Уэльса и Партия «Альянс» впервые вошли в состав парламента.

Перед выборами 
По всем предвыборным опросам до середины апреля 2010 года фаворитами на выборах считались Консервативная партия во главе с Дэвидом Кэмероном. После публикации предвыборных программ партий и предвыборных дебатов, на которых, согласно опросам, победили Либеральные демократы, значительно вырос рейтинг Либеральных демократов. Впрочем, в условиях существования мажоритарной избирательной системы точные прогнозы затруднительны.

На 2 мая 2010 г. Консервативная партия оказалась на первом месте по рейтингу (её поддержали 37% населения), на 2 месте оказались Лейбористская и Либерально-Демократическая партии, за поддержку которых выступили 27% населения. Остальные партии получили 7% голосов.

Предвыборные программы 
 Предвыборная программа Консервативной партии включает в себя обещания поддержки курса фунта стерлингов, активной поддержки бизнеса, реформирования банковской системы, снижения безработицы, реформирования системы образования и Национальной системы здравоохранения, а также развития «зелёной экономики» и высокотехнологичной отрасли с целью сделать Великобританию ведущим экспортёром высокотехнологичной продукции в Европе. Также консерваторы обещают активно бороться с преступностью, реформировать систему местного самоуправления, лимитировать приток иммигрантов в страну, усилить позиции Великобритании на мировой арене и активно отстаивать национальные интересы.
 Предвыборная программа Лейбористской партии содержит обещания поддержки восстановления экономики и поощрения высокотехнологичного сектора экономики, общественного контроля деятельности банков, создания высокоскоростных железных дорог, реформирования системы поддержки безработных с целью недопущения жизни на пособия после 6 месяцев нахождения без работы, увеличения финансирования системы образования, улучшения работы Национальной системы здравоохранения, снижения преступности, поддержку спорта и культуры в связи с проведением летних Олимпийских игр-2012, ограничения вредных выбросов в атмосферу, проведения референдума по реформированию британского парламента (в частности, Палаты лордов), перевооружения армии и активной внешней политики.
 Предвыборная программа Либеральных демократов включает обещания широкого снижения налогов (в том числе отмену подоходного налога для первых заработанных 10 000 фунтов), перераспределения бюджетных расходов и целый ряд других мер, направленных на стабилизацию экономики, увеличение экономического роста и рост благосостояния британцев. Кроме того, Либеральные демократы предлагают интенсивное развитие высоких технологий и «зелёной экономики» в целом, контроль за иммиграцией, развитие общественного транспорта (прежде всего, экологически чистого) и объединение усилий мирового сообщества по борьбе с изменением климата.

Результаты предвыборных опросов 

 Полная таблица (данные начиная с 2005 года) — в статье Opinion polling in the United Kingdom general election, 2010 в Википедии на английском языке.

Рейтинг ведущих партий за последние 5 лет

Рейтинг партий до и после выборов

Выборы 

По данным exit polls, Консервативная партия может рассчитывать на 307 депутатских мандатов, Лейбористская партия — на 255, Либеральные демократы — на 59, остальные партии — на 29 мест. При таком раскладе ни одна из партий не сможет в одиночку сформировать правительство.

Первым округом, в котором были подсчитаны все бюллетени, стал Houghton and Sunderland South в графстве Тайн и Уир (около 23:02 по местному времени), где победила кандидат от лейбористов Бриджит Филипсон (50,3% голосов против 21,4% у кандидата консерваторов, 13,9% у кандидата Либеральных демократов, 6,5% у независимого кандидата, 5,2% у кандидата Британской национальной партии и 2,7% у кандидата UKIP).

Данные подсчёта бюллетеней в 649 округах, голосовавших 6 мая

Последствия выборов 
По результатам выборов, ни одна партия не набрала абсолютного большинства (более половины) мест в Палате общин: консерваторы получили 306 мандатов (на 97 мандатов больше по сравнению с выборами 2005 года), Лейбористская партия — 258 мандатов (минус 91 место по сравнению с прошлыми выборами). Таким образом в стране возникла ситуация подвешенного парламента; 7 мая 2010 года Браун указал, что не намерен уходить в отставку. Обозреватели отмечали особую роль монарха в разрешении возникшего политического кризиса.

8 мая 2010 года, после встречи парламентариев-членов Либерально-демократической партии, было заявлено, что стратегия г-на Клегга на переговоры о коалиции в первую очередь с консерваторами, получила «полную поддержку» со стороны фракции. Переговоры между консерваторами и либеральными демократами продолжались в первой половине 10 мая.

Вечером 10 мая 2010 года премьер-министр Браун заявил о намерении уйти в отставку, дабы дать возможность его партии сформировать коалицию с Либерал-демократами.

11 мая 2010 года Дэвид Кэмерон был назначен королевой Елизаветой II 75-м премьер-министром Великобритании; 12 мая 2010 года, впервые в послевоенной истории Британии, было сформировано, коалиционное правительство; лидер Либеральных демократов Ник Клегг занял пост заместителя премьер-министра.
25 мая 2010 года состоялось торжественное открытие вновь сформированного парламента.

Примечания

Ссылки 
 Предвыборная программа Консервативной партии
 Предвыборная программа Лейбористской партии
 Предвыборная программа Либеральных демократов 

Парламентские выборы в Великобритании
Великобритания
События 6 мая
Май 2010 года
2010 год в Великобритании